Тырнава (Врачанская область) — село в Болгарии.
 Тырнава (Ямболская область) — село в Болгарии.